Diplocladiella är ett släkte av svampar. Diplocladiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diplocladiella